Australia:
 Capel – miejscowość w stanie Wiktoria 

Wielka Brytania:
 Capel – miejscowość w hrabstwie Kent 
 Capel – miejscowość w hrabstwie Surrey
 Capel St Andrew – miejscowość w hrabstwie Suffolk
 Capel St. Mary – miejscowość w hrabstwie Suffolk

Zobacz też:
 Kapell